Министр оборо́ны Нидерландов () — министерская должность в правительстве Нидерландов. Министр обороны является членом кабинета Нидерландов и несёт ответственность за общую политику обороны, а также за её осуществление. Оборонная политика является частью политики национальной безопасности Нидерландов. 10 января 2022 года министром обороны был назначена Кайса Оллонгрен.

Описание 

Геррит Ян Пийман считается первым министром обороны Батавской республики. 6 февраля 1798 года он был назначен на пост министра войны (), что являлась аналогом современной должности министра обороны.

Главная задача министра обороны заключается в координации и руководстве . Полномочия министра распространяется на сферу общей политики обороны страны, национального и международного развертывания вооружённых сил Нидерландов, международных отношений (НАТО, ЕС) и киберзащита. Остальные функции выполняют следующие должностные лица: генеральный секретарь отвечает за гражданские обязанности руководства, а начальник обороны отвечает за подготовку и выполнение операций, выполняемых службами вооружённых сил.

Обязанности и полномочия 
 министр обороны Нидерландов обладает полномочиями ставить задачи перед  и координировать военные операции;
 руководство министерством обороны принадлежит министру обороны;
 министр обороны обладает правом требовать от предоставить запрашиваемую информацию или рекомендации, а также подготовить годовой отчёт, который министр зачитывает перед Палатой представителей ежегодно в третью среду мая;
 несёт полную ответственность за военную авиацию, при этом Управление военной авиации () от имени министра обороны реализует на практике нормы закона «об авиации» ();
 министр обороны обязан быть постоянным членом следующих организаций: Совет по международным отношениям (), Совет по службам разведки и безопасности (), Совет безопасности (), Совет по связям с Королевством ();
 принимает участие во внутриминистерских обсуждениях;
 обладает политической властью и осуществляет её от имени правительства Нидерландов, поскольку Конституция страны предусматривает, что правительство всегда будет обладать высшей властью над вооружёнными силами (ст. 97);
 министр обороны является юридическим поставщиком медицинских услуг для сотрудников министерства и всех военнослужащих (при этом генеральный секретарь министерства является административным поставщиком медицинских услуг);
 информирует комиссию Службы разведки и безопасности от принятии решения относительно присвоения информации статуса конфиденциальности.

Примечания 

Министры обороны Нидерландов